Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis (nacido en Madrid el 7 de noviembre de 1958) es un aristócrata, empresario, jinete y entrenador de caballos de carreras español, que ostenta entre otros títulos nobiliarios el de  duque de Alburquerque y es tres veces grande de España.

Biografía 
Nació el 7 de noviembre de 1958 en Madrid, y prefiere su nombre latino, Ioannes.Es hijo de Beltrán Alfonso Osorio y Díez de Rivera (1918-1994), quien fuera jefe de la casa de los condes de Barcelona (padres de Juan Carlos I) y un importante jinete, y de su primera esposa, María Teresa Bertrán de Lis y Pidal (1923-1969), hija de los  marqueses de Bondad Real. 

Se quedó huérfano de madre a temprana edad, pues esta falleció cuando se disponía a llevar a sus hijos al colegio el 17 de diciembre de 1969, en un accidente automovilístico provocado por Ramfis Trujillo, hijo de Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana. Tras la muerte de su padre, ocurrida el 18 de febrero de 1994, sucedió en los títulos nobiliarios reunidos en su persona, siendo así  duque de Alburquerque, grande de España,  duque de Algete, grande de España,  marqués de Alcañices, grande de España,  marqués de Cuéllar,  marqués de Cadreita,  marqués de Montaos,  marqués de Cullera,  conde de Huelma,  conde de Ledesma,  conde de Fuensaldaña,  conde de Grajal y  conde de Villanueva de Cañedo. En el año 2003, tras la muerte de su tío Miguel Osorio y Díez de Rivera, se convirtió en  conde de la Corzana, grande de España. Es además, hijo predilecto de la villa de Cuéllar, y presidente de la Fundación de la Casa Ducal de Alburquerque.

Ha dedicado su vida al caballo, siendo en la actualidad un reconocido entrenador de caballos de carreras, que compagina con otros negocios empresariales, como la explotación de su finca el Soto de Mozanaque, en Algete, como lugar para celebraciones, además de ser su residencia familiar. En su juventud, fue uno de los jinetes amateur más importantes de España.

Es hermano de María Osorio y Bertrán de Lis, condesa de Villaumbrosa y medio hermano de María Cristina Osorio Malcampo, duquesa de San Lorenzo de Vallehermoso, grande de España, condesa de Joló, vizcondesa de Mindanao y marquesa de Casa Villacencio y de María Rosa Osorio Malcampo, duquesa del Parque, grande de España y marquesa de San Rafael.

Matrimonios 
Contrajo matrimonio en Algete el 7 de julio de 1984 con Beatriz Letelier y Bomchill (nacida en Chile), enlace que quedó disuelto legalmente en el año 1997, después de haber nacido dos hijos:
 Beatriz Osorio y Letelier (*1988).
 Nicolás Beltrán Osorio y Letelier (*1989).

Contrajo matrimonio civil en segundas nupcias en el castillo de Montserrat (Altafulla) el 25 de julio de 1996 con la modelo Blanca de las Nieves de Suelves y Figueroa, hija de José de Suelves y Ponsich,  marqués de Tamarit,  vizconde de Montserrat; y de Victoria Eugenia de Figueroa y Borbón, hija del  conde de Romanones. El matrimonio se divorció en 2021, de este matrimonio, también nacieron dos hijos:
 Blanca Osorio y Suelves (*1996).
 Luis Osorio y Suelves (*1998).

Ancestros

Referencias 

Duques de Alburquerque
Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis
Hijos predilectos de Cuéllar
Marqueses de Cuéllar
Marqueses de España
Condes de España
Duques de Algete
Marqueses de Alcañices
Jinetes de España
Deportistas de la Comunidad de Madrid
Nobles de Cuéllar
Caballeros de la Orden de Malta
Condes de la Corzana
Nacidos en Madrid